Набу:

 Набу — в аккадской мифологии бог мудрости, записывающий таблицы судеб; сын Мардука, покровитель писцов и каллиграфов. 
 Набу (Вила-Флор) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Браганса. 
 НАБУ — Национальное антикоррупционное бюро Украины.
  — вымышленная планета во вселенной «Звёздных войн»; родина Падме Амидалы.